Il BMW Open 2010  era un torneo di tennis che si è giocato sulla terra rossa. Era la 37ª edizione del BMW Open, facente parte dell'ATP World Tour 250 series nell'ambito dell'ATP World Tour 2010. Il torneo maschile si è disputato a Monaco di Baviera, in Germania, dal 2 al 9 maggio del 2010.

Partecipanti

Teste di serie

 *Le teste di serie sono basate sul ranking al 26 aprile 2010.

Altri partecipanti
I seguenti giocatori hanno ricevuto una wild card per il tabellone principale:

  Benjamin Becker
  Nicolas Kiefer
  Kevin Krawietz

I seguenti giocatori sono passati dalle qualificazioni: 

  Thierry Ascione
  Peter Gojowczyk
  Pere Riba
  Alexandre Sidorenko

Vincitori

Singolare

 Michail Južnyj ha battuto in finale  Marin Čilić, 6–3, 4–6, 6–4

Doppio

 Oliver Marach /  Santiago Ventura hanno battuto in finale  Eric Butorac /  Michael Kohlmann, 5–7, 6–3, [16–14]

Collegamenti esterni 

 
ATP World Tour 2010